Глеб Алексеевич Братановский (1906, Казань — 1939, Москва) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1906 году в Казани. Член ВКП(б) с 1927 года.

С 1920 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1920—1938 гг. — работал по найму, инструктор, заведующий орготделом Чимкентского уездно-городского комитета, секретарь Чимкентского горкома, заведующий орготделом губкомсомола, заведующий школьным отделом, отделом труда и образования рабочей молодежи Казкрайкома ВЛКСМ, на партработе в Семипалатинский окружкоме, заместитель заведующего организационным отделом Семипалатинского окружкома ВКП(б), студент Института Востоковедения, инструктор по строительству АМО Московского горкома партии, завсектором агитмассового отдела, ответственный инструктор отдела парткадров, заведующий отделом промышленности, транспорта и городского хозяйства, 3-й секретарь, 2-й секретарь Московского горкома ВКП(б).

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва от Кировского избирательного округа города Москвы.

Расстрелян в 1939 году в Москве.

Ссылки 
 Братановский 
 Вечерняя Москва, газета Московского городского комитета ВКП(б) и Моссовета, 1937, № 258 (4189), 11 ноября 

Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Вторые секретари Московского горкома КПСС
Похороненные в общих могилах Донского кладбища